Balen steht für:

 Balen, eine belgische Gemeinde in der Region Flandern

Balen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Balen (1930–1986), kroatisch-deutscher Wasserballspieler und -trainer
 Bas van Balen (* 1954), niederländischer Ornithologe
 Hendrik van Balen der Ältere (≈1575–1632), niederländischer Maler flämischer Herkunft
 Nelly van Balen-Blanken (1917–2008), niederländische Hochspringerin
 Željko Balen (* 1990), kroatischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ballen (Begriffsklärung)